Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City – resort d'intrattenimento a Atlantic City, in New Jersey
 Hard Rock Hotel & Casino Paradise – resort d'intrattenimento a Paradise, in Nevada